Ю́рий Никола́евич Во́ронов:
 Воронов, Юрий Николаевич (1874—1931) — российский ботаник.
 Воронов, Юрий Николаевич (1941—1995) — абхазский историк и археолог.